54. Turniej Czterech Skoczni (niem. 54. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2005/2006 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozgrywany był od 29 grudnia 2005 do 6 stycznia 2006.

Był to pierwszy przypadek, że Turniej zakończył się zwycięstwem dwóch skoczków. Wygrali ex aequo Janne Ahonen i Jakub Janda. Dla Ahonena był to czwarty triumf w klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni.

Q – zwycięzca pary kwalifikacyjnejLL - „szczęśliwy przegrany” (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 2005
Godzina: 16.30 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 137 m
Rekord skoczni:  Sigurd Pettersen (29 grudnia 2003) – 143,5 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2006
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rozmiar skoczni (HS): 125 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (1 stycznia 2001) – 129,5 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 2006
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 130 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (11 września 2004) – 136 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2006
Godzina: 16.30 
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Daiki Itō (6 stycznia 2005) – 143 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 
  

2005 w sportach zimowych
2006 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2005 w Niemczech
2006 w Niemczech
2006 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen